Arnaud Vaillant (né le  à Reims et mort le  à Toul) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 21 || 2 || 1 || 3 || 4 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Flammes bleues de Reims || Nationale 2 
|| 15 || 7 || 6 || 13 || 8 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1994-1995 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 24 || 1 || 2 || 3 || 18 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1995-1996 || Flammes bleues de Reims || Élite  
|| 28 || 6 || 8 || 14 || 26 || 10 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A  
|| 31 || 3 || 3 || 6 || 63 || 9 || 1 || 1 || 2 || 10 
|-
| 1997-1998 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 40 || 9 || 10 || 19 || 46 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 44 || 6 || 11 || 17 || 22 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Scorpions de Mulhouse || Nationale 1
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Scorpions de Mulhouse || Nationale 1 
|| 27 || 16 || 12 || 28 || 33 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2001-2002 || Scorpions de Mulhouse || Élite 
|| - || 4 || 6 || 10 || - || || || || ||

Références 

Naissance en mars 1973
Naissance à Reims
Décès en janvier 2010
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 36 ans
Décès à Toul